Loker steht für:
 Loker (Heuvelland), Ortsteil der Gemeinde Heuvelland (Westflandern), Belgien
 Valérie Loker (* 1980), kanadische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Locker
 Looker